Naos puede referirse a:

 El naos (masculino), la sala más importante de los templos del Antiguo Egipto y de la Grecia Antigua. Estaba destinada a los dioses
 El plural de nao (femenino), un antiguo tipo de navío español.
 Naos, la estrella Zeta Puppis.